Nuevo Tepeyac kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nuevo Tepeyac, Las Rosas, Chiapas, 
 Nuevo Tepeyac, Chilón, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar